Na literatura
O Coronel e o Lobisomem (romance), romance brasileiro de José Cândido de Carvalho

No cinema
O Coronel e o Lobisomem (1978), filme com Maurício do Valle e Maria Cláudia
O Coronel e o Lobisomem (2005), filme com Diogo Vilela e Andréa Beltrão

Na televisão
O Coronel e o Lobisomem (1982), telenovela da TV Cultura
O Coronel e o Lobisomem (1995), especial da Rede Globo

Na música
O Coronel e o Lobisomem, álbum de Milton Nascimento

Desambiguação